Adolfinum steht für:
 Gymnasium Adolfinum Bückeburg
 Gymnasium Adolfinum Moers